Хохштеттер (также Гохштеттер; ) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хохштеттер, Кристиан Фердинанд Фридрих (1787—1860) — немецкий ботаник и миколог.
 Хохштеттер, Фердинанд (анатом) (1861—1954) — немецкий анатом.
 Хохштеттер, Фердинанд фон (1829—1884) — австрийский географ и геолог.

См. также 
 Хёхштеттер (Höchstetter)
 Острова Гохштеттера